

Codici 
 QML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mirpur (Pakistan)

Linguaggi di programmazione 
 QML, linguaggio dichiarativo incluso nel framework Qt, progettato per descrivere l'interfaccia utente di un programma.

 Quest Markup Language, linguaggio di programmazione per la creazione di videogiochi d'avventura (adventure game).